Йордан Илиев е български историк, траколог, доктор по история и археология. Автор е на редица публикации върху античното минало на Родопите.

Биография 
Йордан Илиев специализира антична история и тракология при проф. д.и.н. Маргарита Тачева. През 2012 г. защитава дисертация на тема „Родопите в историята на древна Тракия“. Работи като експерт в сферата на науката и образованието. Участва в редакционните колегии на няколко научни издания, сред които „Advances in Bulgarian Science“ (2014 – 2020), „Hiperboreea“ (2018 – 2020), „Общество и здраве“ (2020) и др.

Научни интереси 
Публикациите на Йордан Илиев са в сферата на хуманитарните и социалните науки. Значителен брой цитирания получават неговите проучвания по история и археология, свързани с оракулите на Дионис при траките, завладяването на Тракия от Рим, значението на манускриптите на античните текстове в тракологията и др. Публикува също разработки, посветени на актуалните проблеми на науката и образованието, като цитирания получават негови статии относно организацията на докторантското образование, новите модели на преподаване и учене и др.

Членство в научни организации 
 Съюз на учените в България, София
 Балканска асоциация по история, Букурещ
 Research Data Alliance, RDA

Библиография 
 Монографии
 Родопите през античността, книга І: Родопа като реалия в античния свят. Плевен: Печатница „Нима“, 2013, 118 с.
 Родопите през античността, книга ІІ: Древните общества в Родопите. Плевен: Печатница „Нима“, 2014, 234 с.

 Студии и статии
 Антични свидетелства за Бесапара – Годишник на РИМ-Пазарджик, 2019.
 The Roman Conquest of Thrace – Paola Schirripa, I Traci tra geografia e storia (=Aristonothos, 9), 2015.
 Oracles of Dionysos in Ancient Thrace – Haemus, 2, 2013.
 The Thracian Campaign of Antiochos II Theos – History Studies: International Journal of History, 2013.
 Родопите и тракийският поход на Александър ІІІ Велики от 335 г. пр. Хр. – Известия на Старозагорския исторически музей, 4, 2011.
 Планината Родопа в Тракия според представите на античните автори – Rhodopica, 2007, 2.

Източници

Външни препратки 
 Профил на д-р Йордан Илиев в платформата Academia.edu
 Родопите през античността, книга І: Родопа като реалия в античния свят. Плевен: Печатница „Нима“, 2013, ISBN 978-619-162-120-0
 Родопите през античността, книга ІІ: Древните общества в Родопите. Плевен: Печатница „Нима“, 2014, ISBN 978-619-162-352-5

Български историци
Български археолози
Възпитаници на Софийския университет
Родени в Пазарджик
Траколози